Флаг сельского поселения Машоновское является официальным символом муниципального образования сельское поселение Машоновское Зарайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5024.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое вилообразно на три части: голубую вверху, красную у древка и зелёную у свободного края и воспроизводящее в середине фигуры из герба поселения, выполненные жёлтыми, оранжевыми, белыми и серыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В вилообразно разделённом лазорево-червлёно-зелёном поле — золотой каравай с серебряной солонкой наверху, лежащий на серебряном полотенце со свисающими краями, отделанными золотой бахромой».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Сельское поселение Машоновское» Зарайского района Московской области составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге сельского поселения Машоновское отражён факт образования поселения из трёх бывших сельских округов (Машоновского, Протекинского и Черневского), аллегорично представленных на флаге тремя цветами (красным, голубым и зелёным).

На территории сельского поселения Машоновское много лесов, полных дикорастущих плодовых деревьев, лекарственных трав и грибов. Они представляют собой прекрасное место для обитания лосей, кабанов, зайцев, лисиц, куниц и белок. На флаге поселения богатая фауна символически представлена лосем. 8 октября 2009 года, решением Совета депутатов сельского поселения Машоновское № 25/6, данный абзац, как ошибочно взятый из другого проекта флага, был заменён на нижеследующий.

Основным занятием жителей поселения является сельское хозяйство — выращивание зерновых культур и овощей. Жители поселения славятся своим гостеприимством. Эти обстоятельства отражены на флаге поселения пышным караваем (хлебом-солью), который по русскому обычаю вручается вместе с полотенцем гостям.

Голубой цвет (лазурь) — символ рек и речушек, протекающих по территории поселения (река Осётр, речки Незнанка, Луневка, Замутица и многие другие). Лазурь — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества многих жителей поселения, принимавших участие и в Великой Отечественной войне, и в других локальных войнах (Афганистан, Чечня), свидетелями чему являются многочисленные памятники, стелы, захоронения, расположенные на территории поселения. Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Зелёный цвет символизирует сельскохозяйственное направление деятельности жителей поселения, а также весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания